Créancey, commune française de la Côte-d'Or.
 Créancey, ancienne commune française de la Haute-Marne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France